Körnerstraße 12 bezeichnet

 Körnerstraße 12 (Köln), denkmalgeschütztes Gebäude in Köln-Ehrenfeld
 Körnerstraße 12 (Offenbach am Main)